«Mar de Colores» — второй студийный альбом испано-немецкого певца Альваро Солера, выпущенный 7 сентября 2018 года на лейблах Airforce1 Records и Universal Music.

10 мая 2019 года была выпущена расширенная версия альбома (Mar de Colores-Versión Extendida), в которую вошли три новых трека: «Loca», «La Libertad» и «Taro».

Список композиций

Изначальная версия

Бонусные треки

Треки, добавленные в расширенную версию

Чарты

Недельные

Годовые

Сертификация

Примечания